Esta es una cronología  de las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio. Las primeras fotografías e imágenes digitales del planeta Tierra tomadas desde el espacio exterior fueron precedidas por fotografías aéreas y continúan en forma de imágenes satelitales. A los efectos de esta lista, un vuelo espacial se define como cualquier vuelo que cruza la línea de Kármán, el borde del espacio reconocido por la Federación Aeronáutica Internacional, que se encuentra  sobre el nivel medio del mar (AMSL).

Imágenes

Véase también 

 Lista de imágenes notables de la Tierra desde el espacio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista de la Tierra desde Marte

Referencias

Enlaces externos 

Imágenes astronómicas
Tierra